Békás, község Veszprém megyében
Békás, város Neamţ megyében, Romániában (románul: Bicaz)
Békástelep, település Romániában, Hargita megyében (románul: Becaş)

Békás-patak, a Zsámbéki-medence leghosszabb vízfolyása Magyarországon
Békás-patak, a Keleti-Kárpátokban eredő vízfolyás Romániában
Békás-szoros szurdokvölgy Romániában, Hargita megyében, az előbbi völgyében

Gyergyóbékás, település Romániában, Neamţ megyében (románul: Bicazu Ardelean)